Asche steht für:

 Asche, Verbrennungsrückstand organischen Materials
 Flugasche, Verbrennungsrückstand im Rauchgas
 Vulkanische Asche, Auswurfprodukte eines Vulkanausbruchs
 Asche (Rapper), deutscher Rapper
 Asche (Hardegsen), Ortsteil der Stadt Hardegsen
 Asche (Sprache), Sprache in Nigeria 
 Asche (Munch), Bildmotiv von Edvard Munch

Asche ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Asche (1891–1966), deutsche Widerstandskämpferin
 Albert Asche (1869–1958), deutscher Schulrektor, Heimatforscher und Kartograph
 Andreas Asche (* 1960), deutscher Fußballtorwart
 Helmut Asche (* 1951), deutscher Sozialwissenschaftler und Entwicklungshelfer
 Klaus Asche (1933–2017), deutscher Industriemanager
 Kordula Schulz-Asche (* 1956), deutsche Politikerin (Grüne)
 Kurt Asche (1909–1997), deutscher SS-Obersturmführer
 Lili Kroeber-Asche (1891–1972), deutsche Pianistin und Hochschullehrerin
 Manfred Asche (* 1946), deutscher Entomologe
 Marion Asche (1935–2013), deutsche Physikerin
 Matthias Asche (* 1969), deutscher Historiker 
 Sigfried Asche (1906–1985), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Susanne Asche (* 1955), deutsche Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Aschebuch
 Ashe